Klaas de Jong (burgemeester), Nederlands boer en politicus (onder andere burgemeester en Tweede Kamerlid)
Klaas de Jong Ozn., Nederlands leraar en politicus (staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschap)
Klaas de Jong (producent), Nederlands producent

Zie ook
Klaas de Jonge, Nederlands antropoloog en anti-apartheidsactivist